Stayen (wijk), wijk van Sint-Truiden
 Stayen (stadion), stadion in Sint-Truiden